Bogaczewo ist ein polnischer Ortsname:
 Bogaczewo (Elbląg), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bogaczewo (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1927: Bogatzewen, 1927 bis 1945 Reichensee, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Bogaczewo (Morąg), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Güldenboden, Kreis Mohrungen, Ostpreußen